Schlawe steht für:
 Schlawe, deutscher Name von Sławno, Stadt in der polnischen Woiwodschaft Westpommern
 Landkreis Schlawe i. Pom., Kreis mit Sitz in Schlawe

Schlawe steht für folgende Herrscher:
 Bogislaw von Schlawe, Fürst von Schlawe-Stolp
 Bogislaw III. († nach 1200), Fürst der Herrschaft Schlawe-Stolp
 Dobroslawa von Schlawe († nach 1200), pommersche Adlige
 Ratibor II. († vor 1227), Fürst der Herrschaft Schlawe-Stolp

Schlawe ist der Familienname folgender Personen:
 Willy Schlawe (1902–1989), deutscher Politiker (SPD), MdA Berlin